Ungermann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Ungermann (1902–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Wienand Ungermann (1895–1969), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Unger (Familienname)